Barradas puede referirse a:
 Isidro Barradas Valdés (1782-1835), brigadier español enviado a México en 1829 con el propósito de reconquistar el país para la corona española.
 Juan Bautista Pérez de Barradas y Bernuy (1830-1890), marqués español, Grande de España y senador del Reino.
 Carmen Barradas (1888–1963), pianista, compositora y docente uruguaya.
 Rafael Barradas (1890–1929), pintor uruguayo.
 José Pérez de Barradas (1897-1981), arqueólogo y profesor español.
 Francisca Viveros Barradas (1947), cantante mexicana conocida como Paquita la del Barrio.
 Sebastião Barradas, sacerdote jesuita y exegeta portugués.
 Huáscar Barradas (1964), flautista y profesor venezolano.
 Gregorio Barradas Miravete (1982–2010), político mexicano del Partido Acción Nacional.